Fulach kann folgendes bedeuten:
 Fulach (Durach) oder Krebsbach oder Chrebsbach, linker Zufluss der Durach in Schaffhausen, Kanton Schaffhausen, Schweiz, das im unteren Herblingertal fließt

 von Fulach, Schaffhauser Adelsgeschlecht, Vogtherren in Thayngen

Fulach ist der Familienname folgender Personen:
 Anastasia von Fulach, Äbtissin im Schweizer Kloster Paradies
 Volker von Fulach, (* 13. Jh.; † 1305), Abt im Kloster Wettingen